Z8, Z-8 ou Z08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Changhe Z-8, un hélicoptère militaire chinois, copié sur le Super Frelon ;
 Z 8 Bruno Heinemann un destroyer de la Kriegsmarine.

Médecine 
 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
  ;
 BMW Z8, une voiture du constructeur allemand BMW.

Autres 
 Z8, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres